Змагання з дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро пройшли з 6 по 12 серпня у Олімпійському тренувальному центрі Ріо.

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки

Жінки

Посилання 
 Дзюдо на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація дзюдо  

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2016
2016
2016